Шакаря́н (от арм. շաքար [shak’ar]- сахар) — армянская фамилия, которую носили:
 Шакарян, Александр Николаевич (25 марта 1912) — армянский театральный художник, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
 Шакарян, Армен Абрамович (1 сентября 1955) — доктор медицинских наук, профессор, действительный член АНМ ООН, известный советский армянский врач-офтальмолог, основатель детской офтальмологической школы Армении.
 Шакарян, Демос Исаакович (1913—1993) — бизнесмен армянского происхождения, родившийся в Лос-Анджелесе.
 Шакарян, Мария Сумбатовна (1924—2003) — известный советский юрист, профессор МГЮА.
 Шакарян, Юрий Гевондович (1933—2021) — доктор технических наук, профессор, академик Академии электротехнических наук России, член Американского института инженеров, электротехников и электронщиков.